Bangladesh Premier League steht für folgende Sportligen in Bangladesch:

 Bangladesh Premier League (Cricket), Cricketliga
 Bangladesh Premier League (Fußball), Fußballliga